Dune kan henvise til følgende:

 Dúné - dansk rockband
 Dune (band) - tysk band
 Klit (roman) - amerikansk roman med originaltitel "Dune"
 Dune (serie) - computerspil-serie
 Dune - ørkenplaneten - science fiction- og fantasyfilm fra 1984
 Dune (2021) - science fiction- og fantasyfilm fra 2021